Jan Maria Michał Sitek (1906-1970), biskup Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
 Jan Sitek (ur. 1953), polski hokeista na trawie, olimpijczyk